Ljusbord kan avse:

 Ljusbord (scenteknik), till exempel styra scenbelysningen.
 Ljusbord (bildbearbetning), till exempel betrakta dia eller negativ.